Пайо () — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Пайо, Санди (род. 1987) — французский футболист, защитник.
 Пайо де Монтабер, Жак Николя (1771—1849) — французский художник и искусствовед.

Топонимы 
 Пайо-де-Охеда — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Эль-Пайо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

См. также 
 Ритуальные убийства в Тоа-Пайо